Лубажа́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Сен-Пе-де-Бигор. Округ коммуны — Аржелес-Газост.

Код INSEE коммуны — 65280.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 135 км юго-западнее Тулузы, в 17 км к юго-западу от Тарба.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 405 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 250 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 193 были экономически активными, 57 — неактивными (показатель активности — 77,2 %, в 1999 году было 73,0 %). Из 193 активных жителей работали 175 человек (94 мужчины и 81 женщина), безработных было 18 (6 мужчин и 12 женщин). Среди 57 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Сатурнина (XV век). Исторический памятник с 1986 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи